Sakuragawa steht für:

 Sakuragawa, eine Stadt in der Präfektur Ibaraki auf Honshū, Japan
 Sakuragawa (Fluss), ein Fluss in der Präfektur Ibaraki, Japan

Sakuragawa ist der Familienname folgender Personen:

 Megu Sakuragawa (* 1988), japanische Seiyū und Rockmusikerin
 Solomon Sakuragawa (* 2001), japanischer Fußballspieler